Henicospora är ett släkte av svampar. Henicospora ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Henicospora